Brzęczka (ptak) – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny świerszczaków
 Brzęczka (jaskinia) – jaskinia na wzgórzu Świniuszka w pobliżu wsi Rodaki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej